Богдан Алексиев (Алексов) Янков е български строител и революционер, член на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография  
Богдан Янков е роден през 1881 година в дебърското село Радоеща, тогава в Османската империя, днес в Албания, в семейството на Алекси и Георгена Богданови. В 1884 година вследствие на албански бандитизъм семейството се преселва в Солун, където бащата се занимава със строителство. Братът на Богдан му Яков Янков е учител и също деец на ВМОРО. Братовчедите им Трайче Спасов и Анастас Спасов също са членове на ВМОРО, като след 1913 година се установяват в Лозана, Швейцария, където откриват семейна фабрика за кисело мляко. Богдан Янков, подобно на татко си, се занимава със строителство. Жени се за Петра Христова Тальокова от село Куфалово, чието семейство в края на XIX век също се заселва в Солун. Къщата им е в махалата Пиргите, като до нея е къщата близнак на брата на Богдан, Яков Янков.

Богдан Янков се занимава и с революционна дейност и заедно с брат си са членове на ВМОРО. В 1913 година при избухването на Междусъюзническата война, брат му е заловен от гръцките власти и убит, а Богдан е спасен от съседа му турчин, който с гемията си го откарва в Бургас. Семейството на Богдан Янков и Петра, заедно със седемте им деца се установява в София, където Богдан се занимава със строително предприемачество. Участва в изграждането на много емблематични за столицата сгради – Съдебната палата, сградата на Американския колеж, Строителния техникум и други.

Умира в 1953 година.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Хора от община Булкиза
Починали в София
Български строители